Édouard Wawrzeniak, "Waggi" (19121991)
 Jakub Wawrzyniak (* 1983, Kutno), un footballeur international polonais
 Michal Wawrzyniak (1922, Katowice  2005), un footballeur français

Patronyme polonais